Koliště může být:
 Glacis – vnější val barokních hradeb
 Koliště (Brno) – ulice podél bývalých hradeb v Brně
 Park Koliště – městský park přiléhající ke stejnojmenné ulici v Brně
 Koliště (Děčínská vrchovina) – vrchol v Děčínské vrchovině